Carper ist

 ein US-amerikanischer Politiker, Tom Carper
 ein chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, Carper (Fahrzeughersteller)